La réserve de faune d'Abdoulaye est une aire protégée située dans la préfecture de Tchamba, au centre-est du Togo.

Historique 
La réserve a été créée en 1951. Elle couvre une surface d'environ .

Notes et références 

Aire protégée au Togo
Aire protégée de l'UICN - catégorie IV